Durchsicht steht für
 Kfz-Inspektion, Überprüfung
 Durchsicht von Papieren, Durchsuchungsmaßnahme im Ermittlungsverfahren
 Durchsicht(igkeit) der Atmosphäre, siehe Transparenz (Physik)

Siehe auch
 Durchsichtfenster
 Trübung der Atmosphäre
 Transparenz